De Stenen Tafel (molen), watermolen in de gemeente Berkelland
 De Stenen Tafel (restaurant), restaurant in Borculo